Willingen, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Willingen (Upland), commune allemande de Hesse.

Homonymie de toponyme